Мали Радинци су насеље у Србији у општини Рума у Сремском округу. Према попису из 2011. било је 541 становника.

Демографија 
У насељу Мали Радинци живи 479 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,2 година (39,7 код мушкараца и 40,8 код жена). У насељу има 179 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,34.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Руми
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији